Much Against Everyone's Advice is het tweede album van de Belgische band Soulwax uit 1998.

Het album bevat een verborgen nummer, dat gevonden kan worden door 50 seconden voor Conversation Intercom terug te spelen volgens het cd-boekje. Het nummer heet Turn on the A.C.

Nummers

Europese uitgave
"Conversation Intercom" – 3:06
"Saturday" – 3:11
"When Logics Die" – 3:29
"Much Against Everyone's Advice" – 2:48
"Overweight Karate Kid" – 2:04
"Proverbial Pants" – 4:27
"The Salty Knowledge Of Tears" – 2:42
"Flying Without Wings" – 3:47
"More Than This" – 4:21
"Too Many DJ's" – 4:31
"Temptingly Yours" – 2:26
"My Cruel Joke" – 4:23
"Scream" – 3:38
"Funny" – 4:34

Britse uitgave
 "Conversation Intercom" – 3:06
 "Saturday" – 3:11
 "When Logics Die" – 3:30
 "Much Against Everyone's Advice" – 2:48
 "Overweight Karate Kid" – 2:04
 "Proverbial Pants" – 4:27
 "More Than This" – 4:22
 "Too Many DJ's" – 4:31
 "Temptingly Yours" – 2:27
 "Scream" – 3:38
 "Funny" – 4:34

Amerikaanse uitgave
"Conversation Intercom" – 3:06
"Saturday" – 3:11
"When Logics Die" – 3:29
"Much Against Everyone's Advice" – 2:48
"Overweight Karate Kid" – 2:04
"Proverbial Pants" – 4:27
"The Salty Knowledge Of Tears" – 2:42
"Flying Without Wings" – 3:47
"More Than This" – 4:21
"Too Many DJ's" – 4:31
"Temptingly Yours" – 2:26
"Scream" – 3:38
"Funny" – 4:34

Bonusnummer 
1997: Wouldn't It Be Good

Meewerkende muzikanten 
 Producer:
 David Sardy
 Muzikanten:
 David Dewaele (achtergrondzang, gitaar)
 John Schmerzel (spreekstem)
 Stefaan Van Leuven (basgitaar)
 Stéphane Misseghers (drums)
 Stephen Dewaele (zang)
 Tracy Bonham (zang)

Muziekalbum uit 1998
Muziekalbum van Soulwax